Naturreservat steht für:

 allgemein Areale zum Schutz von Natur oder Landschaft, siehe Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz – dort auch Fremdsprachliches
 Strict Nature Reserve, Strenges Naturreservat, die Kategorie Ib nach IUCN
 WWF-Naturresevat, vom World Wildlife Fund betriebene private Schutzgebiete

Siehe auch:
 Naturschutzgebiet
 Nature reserve
 Naravni rezervat (Slowenien)
 Prírodné rezervácie (Slowakei)
 Réserve naturelle
 Sapowednik (Russland, Ukraine)